

Persone
 Al Cohn, pseudonimo di Alvin Gilbert Cohn (1925-1988) – sassofonista, arrangiatore e compositore statunitense
 Alfred Cohn (1867-1932) – regista e attore danese
 Arthur Cohn (1927) – produttore cinematografico svizzero
 Haim Cohn, conosciuto anche come Chaim Cohn (1911-2002) – giurista, politico e saggista israeliano
 Daniel Cohn-Bendit (1945) – politico e scrittore francese e poi tedesco
 Erich Cohn (1884-1918) – scacchista tedesco
 Ferdinand Julius Cohn (1828-1898) – botanico e biologo tedesco
 Harry Cohn (1891-1958) – produttore cinematografico statunitense
 Harvey Cohn (1884-1965) – mezzofondista e siepista statunitense
 Jim Cohn (1953) – poeta, attivista e artista statunitense
 Marc Cohn (1959) – cantautore statunitense
 Mildred Cohn (1913-2009) – biochimica statunitense
 Mindy Cohn, nome d'arte di Melinda Heather Cohn (1966) – attrice, cabarettista e doppiatrice statunitense
 Norman Cohn (1915-2007) – accademico, storico, sociologo, antropologo e saggista britannico
 Norman Cohn-Armitage (1907-1972) – schermidore statunitense
 Stefan Cohn-Vossen (1902-1936) – matematico tedesco
 Travis Cohn (1989) – cestista statunitense
 Willy Cohn (1888-1941) – storico e pedagogo tedesco

Altro
 Processo di Cohn – procedura di frazionamento del plasma

Pagine correlate 
 Cohen
 Coen
 Cowen